Fritch ist Ortsname:
Fritch (Texas)

Weiteres:
 Édouard Fritch  (* 1952), Präsident Französisch-Polynesiens

Siehe auch:
 Frich
 Fritsch
 Fritzsch